

Geografia 
Lonate Ceppino – comune italiano in provincia di Varese.
Lonate Pozzolo – comune italiano in provincia di Varese.

Persone 
 Giovanni Battista Lonate da Birago (XVI secolo–XVI secolo) – architetto italiano